Schulz è un popolare cognome tedesco derivante dal termine Schultheis (o Schultheiss o Schultheiß, in italiano Scoltetto), e può riferirsi a:

Persone 
 Adelbert Schulz (1903-1944), militare tedesco
 Andreas Schulz (1955), copilota di rally tedesco
 Axel Schulz (1959), calciatore tedesco
 Barbara Schulz (1972), attrice francese
 Barthel Schulz (1540-1614), nome effettivo di Bartholomäus Scultetus, matematico, astronomo, storico e uomo politico tedesco
 Bastian Schulz (1985), calciatore tedesco
 Bernd Schulz (1960), calciatore tedesco
 Bruno Schulz (1892-1942), scrittore e pittore polacco
 Charles M. Schulz (1922-2000), fumettista statunitense
 Christian Norberg-Schulz (1926-2000), architetto norvegese
 Christian Schulz (1983), calciatore tedesco
 Dick Schulz (1917-1998), cestista statunitense
 Emil Schulz (1938-2010), pugile tedesco
Friedrich Wilhelm Schulz (1797-1860) 
 Fritz Schulz (1879-1957), giurista tedesco
 Fritz Schulz (1886-1918), calciatore tedesco
 Josef Schulz (1840-1917), architetto ceco
 Kai-Fabian Schulz (1990), calciatore tedesco
 Karl Schulz (1901-1971), calciatore tedesco
 Karl Schulz (1905-1971), calciatore tedesco
 Karl-Lothar Schulz (1907-1972), militare tedesco
 Markus Schulz (1975), disc jockey tedesco
 Martin Schulz (1955), politico tedesco
 Michael Schulz (1961), calciatore tedesco
 Otto Eugen Schulz (1874-1936), botanico tedesco
 Werner Schulz (1917-1967), calciatore tedesco
 Willi Schulz (1938), calciatore tedesco

Altro 
 3524 Schulz, asteroide
 Charles M. Schulz Museum and Research Center, museo dedicato alle opere dell'omonimo fumettista 
 Aeroporto Charles M. Schulz - Sonoma County, aeroporto civile della California

Pagine correlate 
 Schultz
 Schultze
 Schulze
 Scholz
 Scholtz
 Schult
 Shulz
 Šulc